Demografie
 Michaël Mercator (1491-1544), Nederlands graveur, goud- en zilversmid, instrumentenmaker en diplomaat
 Gerard Mercator (1512-1594), Belgisch cartograaf, instrumentmaker en graveur
 zoon Arnold Mercator (1537-1587), cartograaf, wiskundige en filoloog
 zoon Rumold Mercator (1541-1599), cartograaf
 Nikolaus Mercator (1620-1687), Duits wiskundige
Media
 Mercator (televisieprogramma), Belgisch spelprogramma
Schepen
 Mercator (schip, 1932), museumschip in Oostende
 Gerardus Mercator (schip 1997), baggerschip van Jan de Nul Group
Wetenschap
 Mercatorprojectie